Солнечное затмение 1 августа 2008 года — полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать на территории Канады, Гренландии, Норвегии, России, Казахстана, Китая и Монголии. Центром наблюдения стала Западная Сибирь, в частности город Новосибирск и его окрестности. Предыдущее полное затмение на территории России можно было увидеть 29 марта 2006 года; следующее полное солнечное затмение на территории России будет только 12 августа 2026 года (этого же 126 сароса) в районе полуострова Таймыр.

Общая информация о затмении 
Полная фаза затмения началась в 13:21 по московскому времени (UTC+4) на крайнем севере Канады, близ залива Королевы Мод. Полное затмение в этом регионе наблюдалось у горизонта и продлилось около полутора минут. Двигаясь в восточном направлении, лунная тень прошла через острова Канадского Арктического архипелага и вышла в Северный Ледовитый океан. Полное затмение наблюдалось на территории самого восточного острова — Белый, входящего в норвежский архипелаг Шпицберген. В 13:59 по Москве тень оказалась на территории России (архипелаг Новая Земля), а ещё через десять минут вступила на её материковую часть (полуостров Ямал).

В 14:02 по московскому времени затмение достигло наибольшей фазы (1,02). В это время тень находилась близ города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. Продолжительность полного затмения в этой местности составила 2 минуты 27 секунд, Солнце находилось на высоте около 33 градусов над горизонтом. Двигаясь дальше, тень пересекла восток Ханты-Мансийского автономного округа, запад Томской области, и в 14:40 попала в Новосибирскую область. Пять минут спустя наибольшая фаза затмения наблюдалась в Новосибирске и Бердске, которые оказались почти в центре полосы полной фазы. Продолжительность затмения в Новосибирске составила 2 минуты 19 секунд, высота Солнца над горизонтом — 30 градусов. Двигаясь далее на юго-восток, тень прошла через Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск (примечательно, что в последних двух городах это было второе подряд полное солнечное затмение всего за 2 года, что происходит крайне редко, а в Бийске — третье с 1980 года).

Лунная тень покинула территорию России в 14:59 по Москве, пробыв на ней около часа. Задев своим краем территорию Казахстана, она далее прошла по границе Монголии и Китая, затем по территории Китая, где и покинула Землю в 15:22 по Москве на заходе Солнца близ города Сиань.

Частное затмение началось в 12:04 по Москве в океане близ канадского острова Ньюфаундленд, а закончилось в 16:39 по Москве в Бенгальском заливе. Частные фазы затмения наблюдались на большей части Европы (кроме южных областей) и Азии (кроме крайнего востока), в северо-восточной части Северной Америки, в Северном Ледовитом океане и на севере Атлантического.

На территории России частные фазы затмения наблюдались практически по всей территории, за исключением Чукотки и Камчатки, где Солнце зашло за горизонт до начала затмения.

Во время полного затмения на небе можно было заметить ярчайшие звёзды и планеты — слева от Солнца находились Меркурий, Венера, Регул, Сатурн и Марс. Венера стала видна ещё до наступления полной фазы, Меркурий и Сатурн стали заметны с началом полной фазы, Марс и Регул можно было увидеть при условиях достаточно прозрачной атмосферы.

Обстоятельства видимости полного затмения 

Обозначения: t1 — начало частных фаз затмения, T1 — начало полной фазы затмения, Tmax — момент наибольшей фазы, T2 — окончание полной фазы затмения, t2 — окончание частных фаз затмения, Фmax — максимальная фаза. Время в таблице московское.

Обстоятельства видимости затмения вне полосы полной фазы 

Примечания: прочерк на месте времени окончания частного затмения означает, что в данном пункте наблюдения Солнце зашло за горизонт до окончания затмения. Звёздочка возле момента и значения наибольшей фазы означает, что наибольшая фаза также наступила после захода Солнца за горизонт, и вместо неё в таблице указан момент захода Солнца и фаза затмения в это время.

Примечания

Ссылки 

 Информация на сайте NASA
 Подробная информация о затмении
 Карта городов России с отмеченным временем затмения. Яндекс. Карты
 Данные NASA о продолжительности полной фазы затмения в различных населённых пунктах России
 Список населённых пунктов, где можно будет наблюдать полное или значительное затмение
 Путь полного затмения в Сибири
 Щипков Б. Р. Солнечное затмение 1 августа 2008 года
 secl.ru — Полное солнечное затмение 1 августа 2008 года
 LiveJournal.com — Солнечное затмение 1 августа 2008 года

2008-08-01
2008 год в науке
Август 2008 года
События 1 августа